Kelurahan Sidomukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sidomukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 112,63), Jawa Timur, 
 Kelurahan Sidomukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 113,42), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar